Ramón Mestre ist der Name folgender Personen:

*Ramón Bautista Mestre (1937–2003), argentinischer Politiker (UCR), Bürgermeister von Córdoba und Provinzgouverneur
Ramón Javier Mestre (* 1972), argentinischer Politiker (UCR), Bürgermeister von Córdoba